Всеобщие выборы в Малайзии проходили 8 марта 2008 года. Парламент был распущен 13 февраля 2008 года и на следующий день ЦИК Малайзии объявил о дате выборов. Одновременно по традиции были распущены и Ассамблеи штатов за исключением Саравака для того, чтобы провести всеобщие выборы в парламент и ассамблеи в один день.

Во вновь сформированную оппозиционную коалицию Народный блок вошли Партия демократического действия, Всемалайская исламская партия и Партия народной справедливости.

В результате Национальный фронт, являвшийся правящим в Малайзии со времени независимости, сохранил большинство, однако результат стал одним из худших за историю страны. Национальный фронт не смог получить конституционного большинства, что не случалось с выборов 1969 года, обеспечив себе только 140 из 222 мест парламента, тогда как оппозиционный Народный блок получил 82 места (36,9 %). Более того, оппозиция победила в ассамблеях 5 из 12 штатов, в то время как на прошлых выборах она одержала победу лишь в одном штате.

Результаты 
Результаты выборов 8 марта 2008 года.
|-
!style="background-color:#E9E9E9" align=left valign=top|Коалиция/Партия
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Голоса
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|%
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Места
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|%
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Изменение
|-
|- bgcolor="#F0F8FF"
|align=left| Национальный фронт коалиция: || 4 082 411 || 50,27 || 140 || 63,1 ||58
|-
|align=left|<span style="padding-left:1em;">Объединённая малайская национальная организация (Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, UMNO) ||2 381 725 || 29,33 || 79 || 35,6 || 30
|-
|align=left|<span style="padding-left:1em;">Малайская китайская ассоциация (Persatuan Cina Malaysia, MCA) || 840 489 || 10,35 || 15 || 6,8 || 16
|-
|align=left|<span style="padding-left:1em;">Малайский индийский конгресс (Kongres India Se-Malaysia, MIC) || 179 422 || 2,21 || 3 || 1,4 || 6
|-
|align=left|<span style="padding-left:1em;">Партия движения малайского народа (Parti Gerakan Rakyat Malaysia, Gerakan) || 184 548 || 2,27 || 2 || 0,9 || 8
|-
|align=left|   Объединённая традиционалистская партия бумипутра (Parti Pesaka Bumiputera Bersatu, PBB) ||131 243 || 1,62 || 14 || 6,3 || 3
|-
|align="left" |   Объединённая народная партия Саравака (Parti Rakyat Bersatu Sarawak, SUPP)|| 119 264 || 1,47 || 6 || 2,7 || 
|-
|align="left" |   Прогрессивная демократическая партия Саравака (Parti Demokratik Progresif Sarawak, SAPP)|| 52 645 || 0,65 || 4 || 1,8 || 
|-
|align="left" |   Народная партия Саравака (Parti Rakyat Sarawak, PRS)|| 33 410 || 0,41 || 6 || 2,7 || 6
|-
|align="left" |   Объединённая организация кадазан-дузун и мурут (Pertubuhan Pasok Momogun Kadazandusun Bersatu, UPKO)|| 58 856 || 0,72 || 4 || 1,8 || 
|-
|align="left" |   Объединённая партия Сабаха (Parti Bersatu Sabah, PBS)|| 44 885 || 0,55 || 3 || 1,4 || 1
|-
|align="left" |   Прогрессивная партия Сабаха (Parti Maju Sabah, SAPP)|| 30 827 || 0,38 || 2 || 1,4 || 2
|-
|align="left" |   Объединённая народная партия Сабаха (Parti Bersatu Rakyat Sabah, PBRS)|| || || 1 || 0,5 || 
|-
|align="left" |   Либеральная демократическая партия (Parti Liberal Demokratik, LDP)|| 8297 || 0,10 || 1 || 0,5 || 1
|-
|align="left" |   Народная прогрессивная партия (Parti Progresif Penduduk Malaysia, PPP)|| 16 800 || 0,21 || 0 || 0 || 1
|-
|- bgcolor="#F0F8FF"
|align=left|Народный блок коалиция: || 3 796 464 || 46,75 || 82 || 36,9 ||62
|-
|align=left|<span style="padding-left:1em;">Партия народной справедливости (Parti Keadilan Rakyat, PKR) || 1 509 080 || 18,58 || 31 || 14,0 || 30
|-
|align=left|<span style="padding-left:1em;">Панмалайзийская исламская партия (Parti Islam SeMalaysia, PAS) || 1 140 676 || 14,05 || 23 || 10,4 || 16
|-
|align=left|<span style="padding-left:1em;">Партия демократического действия (Parti Tindakan Demokratik, DAP) || 1 118 025 || 13,77 || 28 || 12,6 ||16
|-
|- bgcolor="#F0F8FF"
|align=left| Независимые и прочие ||65 399 || 0,81 || 0 || 0 || 1
|-
|- bgcolor="#F0F8FF"
|align=left| Всего ||7 944 274 || 100 || 222 || 100 || 3
|-
|align=left colspan=6|Источник: Sin Chew Jit Poh, Малайзия.
|}

Примечания

Ссылки 
 ЦИК Малайзии. Официальный сайт.
 Официальные результаты Всеобщих выборов в Малайзии 2008 года
 Кампания Национального фронта. Официальный сайт.

Выборы в Малайзии
Малайзия
2008 год в Малайзии